

Сучково — село, Великоулуйський район, Красноярський край
 Сучково — селище, Ядрінський район, Чувашія